Ans Timmermans – nuotatrice olandese
 Felix Timmermans – scrittore belga
 Frans Timmermans – politico olandese